Il Grammy Award alla miglior interpretazione vocale maschile (in inglese Grammy Award for Best Male Pop Vocal Performance) è un premio dei Grammy Award conferito dalla National Academy of Recording Arts and Sciences per la qualità della miglior registrazione pop vocale maschile. Il premio è stato conferito dal 1966 al 2011. Dal 2012 è stato accorpato alla categoria miglior interpretazione solista.

Vincitori 
1958 - Perry Como - Catch a Falling Star
1959 - Frank Sinatra - Come Dance with Me!
1961 - Ray Charles - Georgia on My Mind
1962  - Jack Jones - Lollipops and Roses
1963 - Tony Bennett - I Left My Heart in San Francisco
1964 - Jack Jones - Wives and Lovers
1965 - Louis Armstrong - Hello, Dolly!
1966 - Frank Sinatra - It Was a Very Good Year
1967 - Frank Sinatra - 'Strangers in the Night
1968 - Glen Campbell - By the Time I Get to Phoenix
1969 - José Feliciano - Light My Fire
1970 - Harry Nilsson - Everybody's Talkin' 
1971 - Ray Stevens - Everything Is Beautiful
1972 - James Taylor - You've Got a Friend
1973 - Harry Nilsson - Without You
1974 - Stevie Wonder - Your Are the Sunshine of My Life
1975 - Stevie Wonder - Fulfillingness' First Finale
1976 - Paul Simon - Still Crazy After All These Years
1977 - Stevie Wonder - Songs in the Key of Life
1978 - James Taylor - Handy Man
1979 - Barry Manilow - Copacabana (At the Copa)
1980 - Billy Joel - 52nd Street
1981 - Kenny Loggins - This Is It
1982 - Al Jarreau - Breakin' Away
1983 - Lionel Richie - Truly
1984 - Michael Jackson - Thriller
1985 - Phil Collins - Against All Odds (Take a Look at Me Now)
1986 - Phil Collins - No Jacket Required
1987 - Steve Winwood - Higher Love
1988 - Sting - Bring on the Night
1989 - Bobby McFerrin - Don't Worry, Be Happy
1990 - Michael Bolton - How Am I Supposed to Live Without You
1991 - Roy Orbison - Oh, Pretty Woman (live 1987)
1992 - Michael Bolton - When a Man Loves a Woman
1993 - Eric Clapton - Tears in Heaven
1994 - Sting - If I Ever Lose My Faith in You
1995 - Elton John - Can You Feel the Love Tonight
1996 - Seal - Kiss from a Rose
1997 - Eric Clapton - Change the World
1998 - Elton John - Candle in the Wind 1997
1999 - Eric Clapton - My Father's Eyes
2000 - Sting - Brand New Day
2001 - Sting - She Walks This Earth
2002 - James Taylor - Don't Let Me Be Lonely Tonight
2003 - John Mayer - Your Body Is a Wonderland
2004 - Justin Timberlake - Cry Me a River
2005 - John Mayer - Daughters
2006 - Stevie Wonder - From the Bottom of My Heart
2007 - John Mayer - Waiting on the World to Change
2008 - Justin Timberlake - What Goes Aroung.../...Comes Around
2009 - John Mayer - Say
2010 - Jason Mraz - Make It Mine
2011 - Bruno Mars - Just the Way You Are

Collegamenti esterni

Interpretazione vocale maschile